Чемпионат Австралии по шахматам 1888 года состоялся в Мельбурне. Организаторами турнира выступили Мельбурнский шахматный клуб и Шахматный клуб штата Виктория. Планировалось участие большого числа шахматистов, однако готовность бороться за титул чемпиона Австралии выразили только 8 человек. Тогда организаторы решили внести некоторые изменения в изначально утвержденный регламент. В частности, было решено переигрывать партии, закончившиеся вничью. Однако турнир оказался очень результативным. Вничью завершились всего 3 партии (переигровки тоже закончились ничьими).

На победу в турнире реально претендовали трое участников: прошлогодний чемпион Г. Чарлик, а также У. Крейн и У. Таллидж. Определяющими стали партии лидеров между собой. В 1-м туре Чарлику удалось в упорной борьбе победить Таллиджа. Позже Чарлик и Крейн завершили свое противостояние вничью. К последнему туру сложилась следующая ситуация: Крейн лидировал, имея 5½ из 6, на пол-очка отставали Чарлик и Таллидж. В заключительном туре Чарлик победил черными Броклбэнка, а Крейн и Таллидж встречались между собой. Обе партии (основная и переигровка) завершились ничьими. В результате Чарлик и Крейн разделили 1—2 места, а Таллидж отстал от них на пол-очка.

Между победителями турнира был устроен дополнительный матч, в котором со счетом 2½ : 1½ победил Крейн.

Турнирная таблица

Дополнительный матч 
В нечетных партиях матча белыми играл Чарлик, в четных — Крейн.

Ссылки 
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess
 Переигровки на сайте 365Chess
 Дополнительный матч на сайте 365Chess

Чемпионат Австралии по шахматам
Шахматы в Австралии
Спортивные соревнования в Мельбурне